Das Juniorinneneinzel der US Open 1980 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Vorjahressiegerin war Alycia Moulton.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Juniorinneneinzel
1980